

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Żurawica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Żurawica
 Żurawica – część wsi Krowia Góra w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Żurawica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów

Zobacz też 
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki

Linki zewnętrzne